Мария Анна Йозефа Августа фон Виттельсбах (; 7 августа 1734, Мюнхен — 7 мая 1776, там же) — дочь баварского курфюрста Карла Альберта из рода Виттельсбахов, в замужестве —  маркграфиня Баден-Баденская. Она была прозвана соотечественниками «спасительницей Баварии».

Биография 
Мария Анна Йозефа Августа Баварская родилась во дворце Нимфенбург в Мюнхене 7 августа 1734 года. Она была пятым ребенком в семье Карла Альберта фон Виттельсбаха, курфюрста Баварского (впоследствии императора Священной Римской империи под именем Карла VII) и его жены Марии Амалии Австрийской. Будучи принцессой Баварской, с самого рождения носила титул герцогиня Баварской.

Её выдали замуж за Людвига Георга фон Церингена, правящего маркграфа Баден-Баденского, сына Людвига Вильгельма фон Церингена и Сибиллы Саксен-Лауэнбургской. Свадьба состоялась во дворце Шлосс 20 июля 1755 года. Невесте было 20 лет, жениху 53 года.

Семья была бездетной. Людвиг Георг, от первого брака с Марией Анной фон Шварценберг имел четверых детей, трое из которых умерли во младенчестве.

Людвиг Георг Баден-Баденский умер в 1761 году, и ему наследовал его брат Август Георг, ставший новым маркграфом Баден-Баденским, супруга которого, Мария Виктория д’Aренберг стала маркграфиней Баден-Баденской, а Мария Анна Йозефа получила титул вдовствующей маркграфини.

Она вернулась на родину и развила активную дипломатическую деятельность. Установила дипломатические связи с королём Фридрихом II Прусским, пытаясь защитить суверенитет Баварии, так, как её брат, курфюрст Максимилиан III Иосиф Баварский был бездетным. Действия Марии Анны Йозефы привели к тому, что после смерти брата престол Баварии перешел к Пфальц-Зульцбахам, младшей ветви фон Виттельсбахов, и новым курфюрстом стал её двоюродный брат Карл IV Теодор.

Она скончалась в Мюнхене 7 мая 1776 года и была похоронена в церкви Театинеркирхе, традиционном месте захоронения членов Баварского королевского дома.

Генеалогия

Титулы 
 Её Высочество, принцесса Мария Анна Йозефа Баварская, герцогиня Баварская (7 августа 1734 — 20 июля 1755).
 Её Высочество, маркграфиня Баден-Баденская (20 июля 1755 — 22 октября 1761).
 Её Высочество, вдовствующая маркграфиня Баден-Баденская (22 октября 1761 — 7 мая 1776).

Примечания

Источники 
 Alois Schmid: Max III. Joseph und die europäischen Mächte: die Aussenpolitik des Kurfürstentums Bayern von 1745-1765, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 1987, S. 242 ff.
 Michael Masson: Das Königshaus Bayern: genealogisch bearbeitet und mit historisch-biographischen Notizen erläutert, Verl. des Hrsg., 1854, S. 89

Виттельсбахи
принцессы Баварии
Маркграфини Баден-Бадена